Il doppio del torneo di tennis Kroger St. Jude International 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Paul Haarhuis 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Jim Grabb /  Richey Reneberg (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (Campioni)
 Danie Visser /  Laurie Warder (secondo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (semifinali)

 Patrick McEnroe /  Jonathan Stark (secondo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)
 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (semifinali)
 Mike Briggs /  Trevor Kronemann (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kroger St. Jude International 1993